Preusmjeri Nacrt:Bugarska mornarica